Trilogy () — третий студийный альбом шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстина, выпущенный в 1986 году на американском лейбле Polydor Records.

Об альбоме 
В 1988 году был выпущен на виниловой пластинке в СССР фирмой «Мелодия». Является одним из немногих и первых зарубежных хэви-метал-альбомов того времени, выпуск которых был официально разрешен на территории СССР. В 1989 году, Ингви Мальмстин впервые посетил СССР с туром "Live in Leningrad: Trial By Fire".

Данный альбом посвящён памяти премьер-министра Швеции Улофа Пальме, застреленного в Стокгольме 26 февраля 1986 года.

Trilogy — первый студийный альбом с новым вокалистом Марком Боалсом, сменившим Джеффа Сото. До того, Боалс был участником группы Savoy Brown (1982—1983). В дальнейшем, Боалс будет участвовать при записи альбомов Alchemy (1999) и War to End All Wars (2000).

Пластинка заняла 18-е место в шведских и 60-е в голландских чартах. Кроме того, в американском Billboard 200 альбом попал на 44-ю позицию. В качестве синглов выпущены композиции You Don’t Remember, I’ll Never Forget, Fire и Crying.

Список композиций и перевод их названий 
Все тексты и музыка написаны Ингви Мальмстином. Композиции № 4 и 9 — инструментальные.

Участники записи 
 Марк Боалс — вокал;
 Ингви Мальмстин — электрогитара, бас-гитара, Taurus Bass Pedals;
 Йенс Юханссон — клавишные;
 Андерс Юханссон — ударные.
 Ингви Мальмстин — продюсер;
 Рики ДеЛена — звукоинженер, миксинг;
 Джимми Хойсон — ассистент звукоинженера.

Кавер-версии песен 

 Шведская хэви-метал группа Black Rose в 1993 году записала кавер-версию песни You Don’t Remember, I’ll Never Forget. Кавер вошёл на 2-е демо группы Covers Up (1993).
 Итальянская пауэр-метал группа DGM в 2001 году выпустила кавер на песню You Don’t Remember, I’ll Never Forget, кавер вошёл в японскую версию 3-го альбома Dreamland (2001).
 Итальянская пауэр-метал группа Labyrinth в 2010 году выпустила кавер-версию песни You Don’t Remember, I’ll Never Forget, которая вошла на японскую версию альбома Return to Heaven Denied Pt. II — «A Midnight Autumn’s Dream» и была издана ещё раз, годом позже, в 2011-м, для компиляции As Time Goes By….
 Швейцарский гитарист Роджер Стаффелбах в рамках своего проекта Roger Staffelbach's Angel of Eden в 2007 году записал кавер на You Don’t Remember, I’ll Never Forget для японской версии альбома The End of Never.

Примечания

Ссылки 
 Альбом Trilogy на сайте Encyclopaedia Metallum
 Альбом Trilogy на сайте Allmusic.com
 Альбом Trilogy на официальном сайте Ингви Мальмстина

Альбомы 1986 года
Альбомы Ингви Мальмстина
Альбомы Polydor Records
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»